Prairie Village hat folgende Bedeutungen:

 Prairie Village (Kansas)
 Prairie Village (Kentucky)